Романків — українське прізвище.

 Романків Любомир — винахідник
 о. Романків Андрій — синкел Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ
 Романків Ігор — громадський діяч

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ів